Dit zijn de films waarin de Indiase acteur Dilip Kumar heeft gespeeld.

Overzicht

Awards 
Dilip Kumar ontving voor de volgende films een Filmfare award voor beste acteur:
 Daag uit 1952.
 Devdas en Azaad uit 1955.
 Naya Daur en Madhumati uit 1957.
 Paigham uit 1959.
 Kohinoor uit 1960.
 Guga Jumna uit 1961.
 Leader uit 1964.
 Dil Diya Dard Liya uit 1966.
 Ram Aur Shyam uit 1967.
 Sunghursh en Aadmi uit 1968.
 Gopi uit 1970.
 Sagina uit 1974.
 Bairaag uit 1976.
 Shakti uit 1981.
 Mashaal uit 1984.
 Saudagar uit 1991
 Qila uit 1998.

Externe link 
  Dilip Kumar op IMDB

Kumar, Dilip
Bollywood
Filmlijsten